

Geografia

Bourton (Buckinghamshire)
Bourton (Dorset)
Bourton-on-the-Hill 
Bourton-on-the-Water
Bourton (Cherwell), Oxfordshire
Bourton (Vale of White Horse), Oxfordshire
Bourton (Shropshire)
Bourton (North Somerset)
Bourton on Dunsmore, Warwickshire
Bourton (Wiltshire)